Blackwater bezeichnet:

 Blackwater Worldwide, zuvor Blackwater USA, heute Academi, ein privates Sicherheits- und Militärunternehmen
 Blackwater – Im Schatten der Vergangenheit, schwedische Fernsehserie (2023)

Orte in Australien:
 Blackwater (Queensland), eine Bergbaustadt

in Irland:
 Blackwater (Irland), ein Ort im County Wexford

in England:
 Blackwater (Cornwall)
 Blackwater (Dorset)
 Blackwater (Hampshire)
 Blackwater (Isle of Wight), Isle of Wight

in den Vereinigten Staaten:
 Blackwater (Arizona), im Pinal County
 Blackwater (Delaware), im Sussex County
 Blackwater (Florida), im Hillsborough County
 Blackwater (Laurel County, Kentucky)
 Blackwater (Menifee County, Kentucky)
 Blackwater (Wolfe County, Kentucky)
 Blackwater (Maine), im Aroostook County
 Blackwater (Maryland), im Dorchester County
 Blackwater (Kemper County, Mississippi)
 Blackwater (Marshall County, Mississippi)
 Blackwater (Cooper County, Missouri)
 Blackwater (Johnson County, Missouri)
 Blackwater (New Hampshire), im Strafford County
 Blackwater (Lee County, Virginia)
 Blackwater (Mathews County, Virginia)
 Blackwater (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Blackwater Beach, im Sussex County, Delaware
 Blackwater Cove, im Sussex County, Delaware
 Blackwater Village, im Sussex County, Delaware

River Blackwater bezeichnet:
 River Blackwater (Essex), einen Fluss und dessen Ästuar in Essex, England
 River Blackwater (River Test), ein Nebenfluss des River Test im County Hampshire, England
 River Blackwater (Nordschottland), ein Fluss nördlich von Inverness, Schottland
 Black Water (Ericht), ein Fluss bei Blairgowrie, Schottland
 River Blackwater (Tyrone) in Nordirland
 Meath Blackwater in Irland
 Munster Blackwater in Irland
 River Blackwater (Nordirland), ein Fluss in Nordirland

Sonstiges:
 Blackwater Fire, Waldbrand im Shoshone National Forest, Wyoming
Blackwater Lakes, See im Calhoun County, Arkansas
 Blackwater Slough, See im Washington County, Florida
 Blackwater Mine, Mine im San Bernardino County, Kalifornien
 Blackwater Draw Historical Marker, Park im Roosevelt County, New Mexico
 Blackwater Falls State Park, Park im Tucker County, West Virginia
 Blackwater National Wildlife Refuge, Park im Dorchester County, Maryland
 Blackwater River State Park, Park im Santa Rosa County, Florida
 Blackwater Reservoir, Stausee in Schottland

im NRHP gelistete Objekte:
 Blackwater Commercial Historic District, in Blackwater, Missouri, ID-Nr. 04001520
 Blackwater Presbyterian Church, in Clarksville, Delaware, ID-Nr. 76000583
 Blackwater Residential Historic District, in Blackwater, Missouri, ID-Nr. 09000597
 Blackwater Well, in Red Mountains, Kalifornien, ID-Nr. 00001326

Siehe auch:
 Blackwater Creek
 Blackwater Lake
 Blackwater River
 Blackwater Township
 Black Water
 Schwarzwasserfluss, eine Bezeichnung für Flüsse mit sehr dunklem Wasser